Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1931

Футбол в СССР в 1931 году
1931